Barrelet peut désigner :

Patronyme 

Hermann Barrelet est un rameur français.

Odonyme 

La rue Barrelet-de-Ricou est une voie du  de Paris, en France.

Lien externe 

Patronyme français